Ксенија Цонић је била југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1962. || Др || /
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || Лика
|-
| 1964. || Човек из храстове шуме || /
|-
| 1964. || Пут око света || Плесачица у харему
|}

Спољашње везе 
 

Српскe глумице
Југословенски глумци